Op het US Open 1999 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 1 tot en met 12 september 1999.

Samenvatting 
Titelhouders Serena Williams en Maks Mirni hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Leander Paes, kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Kimberly Po en Donald Johnson.

Het als tweede geplaatste duo Ai Sugiyama / Mahesh Bhupathi won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Amerikaanse koppel Kimberly Po en Donald Johnson in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Bhupathi had daarnaast één eerdere dubbelspeltitels met een andere partner; Sugiyama geen.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Twee Nederlanders speelden mee:
 Caroline Vis speelde samen met David Rikl uit Tsjechië – zij strandden al in de eerste ronde.
 Ook Manon Bollegraf en de Argentijn Pablo Albano verloren hun openingspartij.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 6)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1999